Vermisporium är ett släkte av svampar. Vermisporium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Vermisporium